Иван Сантини (; 21 мая 1989, Задар, Хорватия) — хорватский футболист, нападающий клуба «Аль-Фатех». Выступал за сборную Хорватии.

Клубная карьера 
Сантини начал карьеру в клубе «Задар» из своего родного города. В 2006 году он начал в клубе второго дивизиона «Интер Запрешич». В 2007 году Иван переехал в Австрию, где два года выступал за молодёжную команду зальцбургского «Ред Булла».

В 2009 году Сантини стал футболистом немецкого клуба «Ингольштадт 04». 8 марта в матче против «Мюнхен 1860» он дебютировал во второй Бундеслиге. Иван не смог пробиться в основу и по окончании сезона вернулся на родину в «Задар». 12 сентября в поединке против загребской «Кроации» он дебютировал в чемпионате Хорватии. 7 ноября в матче против «Вараждина» Иван сделал «дубль» забив свои первые голы за «Задар». Сантини провёл в родной команде три сезона, в двух последних неизменно забивая по 10 голов.

В 2012 году он на правах аренды перешёл во «Фрайбург». 5 февраля в матче против бременского «Вердера» Иван дебютировал в Бундеслиге. 21 апреля 2013 года в поединке против «Штутгарта» он забил свой первый гол за «Фрайбург». Летом того же года Сантини перешёл в бельгийский «Кортрейк». 27 июля в матче против «Ауд-Хеверле Лёвен» он дебютировал в Жюпиле лиге. В этом же поединке Иван забил свой первый гол за новый клуб. В своём первом сезоне Сантини забил 15 голов, став лучшим бомбардиром команды и заняв пятое место в списке снайперов чемпионата Бельгии.

Летом 2015 года Иван перешёл в льежский «Стандард», подписав четырёхлетний контракт. Сумма трансфера составила 2 млн евро. 25 июля в матче против своего бывшего клуба «Кортрейка» он дебютировал за новый клуб. 2 августа в поединке против «Зюльте-Варегем» Сантини забил свой первый гол за «Стандард». По итогам дебютного сезона он стал лучшим бомбардиром команды и одним из лучших снайперов чемпионата. Летом 2016 года Сантини перешёл во французский «Кан», подписав соглашение на три года. Сумма трансфера составила 2 млн евро. 13 августа в матче против «Лорьяна» он дебютировал в Лиге 1. В этом же поединке Иван сделал «дубль», забив свои первые голы за «Кан».

Летом 2018 года Сантини перешёл в бельгийский «Андерлехт». Сумма трансфера составила 3 млн. евро. 28 июля в матче против своего бывшего клуба «Кортрейка» он за новую команду. В этом же поединке Иван сделал хет-трик, забив свои первые голы за «Андрелехт». 5 августа в матче против «Остенеде» он вновь забил три гола и возглавил гонку бомбардиров.

Международная карьера 
28 мая 2017 года в товарищеском матче против сборной Мексики Сантини дебютировал за сборную Хорватии.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на sports.ru
 

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу
Игроки ФК «Интер» Запрешич
Игроки ФК «Задар»
Игроки ФК «Ингольштадт 04»
Игроки ФК «Кортрейк»
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Кан»
Игроки ФК «Андерлехт»
Игроки ФК «Цзянсу Сунин»
Игроки ФК «Осиек»
Игроки ФК «Аль-Фатех»